Dolores Claiborne puede referirse a:

Dolores Claiborne (1992), libro de Stephen King. 
Dolores Claiborne (1995), película dirigida por Taylor Hackford. 
Dolores Claiborne (2013), ópera basada en el libro homónimo.